Райка Бабол — професіональний іранський футбольний клуб, який виступає в Лізі Азадеган.

 Бабол — місто на півночі Ірану, в провінції Мазандаран.